El Partit Popular Conservador (danès: Det Konservative Folkeparti) és un partit polític de Dinamarca. Fins al 1915 va ser conegut com a Højre (Dreta). El partit ha participat en diverses coalicions governamentals, però només ha tingut un Primer Ministre (statsminister en danès), Poul Schlüter, de 1982 a 1993.

L'organització juvenil del partit s'anomena Joves Conservadors, i va ser fundada en 1904. Des de 2001 ha estat el partit menor en la coalició governamental amb el Venstre. El seu líder des de 2008 és Lene Espersen, Ministra de Comerç i Indústria i Viceprimera Ministra. A les eleccions al Parlament Europeu en 2004, va obtenir un representant, Gitte Seeberg, integrat en el grup parlamentari Partit Popular Europeu - Demòcrates Europeus. A les eleccions legislatives daneses de 2007 al Folketing, el partit va obtenir 23 escons (incrementant en 5 el nombre anterior), obtenint el 10,3% dels vots i constituint-se en la quarta força política del país.

Llista de líders 
 John Christmas Møller: 1928 - 1947
 Ole Bjørn Kraft: 1947 - 1955
 Aksel Møller: 1955 - 1958
 Poul Sørensen: 1958 - 1969
 Poul Møller: 1969 - 1971
 Erik Ninn-Hansen: 1971 - 1974
 Poul Schlüter: 1974 - 1993
 Henning Dyremose: 1993
 Hans Engell: 1993 - 1997
 Per Stig Møller: 1997 - 1998
 Pia Christmas-Møller: 1998 - 1999
 Bendt Bendtsen: 1999 - 2008
 Lene Espersen: 2008-2011 - actualitat
 Lars Barfoed: 2011 - actualitat

Enllaços externs 

  Pàgina oficial.

Partits polítics de Dinamarca